Шаумянівський район:

 Шаумянівський район — адміністративна одиниця у складі Азербайджанської РСР
 Шаумянівський район — адміністративна одиниця у складі Нагірно-Карабаської Республіки